Sison ruta är en flockblommig växtart som beskrevs av Nicolaas Laurens Nicolaus Laurent Burman. Sison ruta ingår i släktet höstpersiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Höstpersiljor
ruta